Havas Ferenc (1934) állatorvos
 Havas Ferenc (1935–2007) Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, főiskolai tanár
hasonló nevűek
 Havas Ferenc Zoltán (1948) nyelvész, egyetemi oktató, tanszékvezető